E néven ismert ütközetek, az észtországi Narva város és a Narva határfolyó környékén
 Narvai csata (1558): a livóniai háború ütközete a Livóniai Konföderáció és az oroszok között, 
 Narvai csata (1581): a livóniai háború orosz–svéd ütközete, a svédek elfoglalják Narvát,
 Narvai csata (1700): avagy „első narvai csata”, a nagy északi háború orosz–svéd ütközete, svéd győzelemmel,
 Narvai csata (1704): avagy „második narvai csata” vagy „Narva ostroma”, a nagy északi háború orosz–svéd ütközete, orosz győzelemmel,
 Narvai csaták, 1918–1919 között, ütközetek sorozata, az észt függetlenségi háborúban,
 Narvai csata (1944): avagy „a narvai hídfő csatája”, német–szovjet ütközetek sorozata a második világháború keleti frontján.